Valbondione, comune della provincia di Bergamo
Bondione, sede comunale di Valbondione
Bondione, torrente della provincia di Bergamo
Valle Bondione, valle della provincia di Bergamo, laterale della val Seriana
Passo di Bondione, valico montano della provincia di Bergamo
Lago di Bondione, lago alpino posto nell'omonima valle, in provincia di Bergamo